Путники:
 Путники — странники; те, кто находится в пути; идут или едут куда-либо.

Топоним 
 Путники — деревня в Минском районе Минской области.
 Путники — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Путники — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

См. также 
 Путник (значения)